

Sigle 
 Landing Ship Tank –  nave da sbarco per carri armati
 Local sidereal time – tempo siderale locale
 Lithuanian Standards Board

Codici 
 LST – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Launceston di Launceston (Australia)